La dénomination « cathédrale Saint-Nazaire » est utilisée pour deux monuments religieux français :
 la cathédrale Saint-Nazaire, cathédrale et plus grand monument gothique de la ville de Béziers ;
 la cathédrale Saint-Nazaire, ancienne cathédrale de la ville d’Autun.

Voir aussi 
 la basilique Saint-Nazaire dans la cité de Carcassonne.

Nazaire
~